Melaphis — род тлей из подсемейства Eriosomatinae (Fordini). Неарктика, интродуцированы в Европу (Великобритания, Швеция).

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Rhus, на которых образуют красные и белые галлы. Близок к азиатским тлям Fordini из подтрибы  Melaphidina (Nurudea, Kaburagia, Schlechtendalia). Диплоидный набор хромосом 2n=26.

Виды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых